Klüger ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Klüger (* 1944), deutscher Klarinettist, Komponist
 Ruth Klüger (1931–2020), US-amerikanische Literaturwissenschaftlerin und Schriftstellerin
 Ruth Klüger-Aliav (1910–1980), ukrainisch-israelische Zionistin
 Werner Klüger (1953–2022), deutscher Politiker und Bürgermeister